Teanna Kai (nacida em 25 de março de 1978) é uma atriz de filmes pornográficos residente nos EUA.

Bibliografia 
Existem controvérsias quanto à origem de Teanna Kai, apesar dela afirmar em entrevista ter nascido em Manila, nas Filipinas, descendente de havaianos e filipinos. Sabe-se com certeza que mudou-se quando criança para os EUA, tendo sido criada na Califórnia em um lar bastante rigoroso, com muitos irmãos. Durante o colégio, chegou a ser líder de torcida. Trabalhou em um salão de beleza antes de iniciar a carreira pornográfica.

Prêmios

Recebidos 
AVN Awards
 2004 - Melhor Cena - Só Mulheres (com Dru Barrymore)
Outros
 2001 - Garota do Mês, Revista Penthouse.

Filmografia Parcial 
 Seoul Sisters (4 Disc Set)
 Never Ending Lesbians (24 Hours)
 Pacific Rim (4 Hours)
 Tales from The Dykeside
 Wok On The Wildside (4 Disc Set)
 Pussy Platoon
 Lesbian Milfs
 Pussy Lickin' Lesbians 2
 Wong Way Home
 Fem Diva: Anais
 Laid In Japan
 Best of Asians

Ligações externas
Site Oficial

Kai, Teanna
Kai, Teanna
Kai, Teanna
Descendentes de filipinos